Сергей Евгеньевич Лёвкин (14 ноября 1951, Балтийск — 4 ноября 2006, Калининград) — , с 1977 по 1991 год солист ВИА «Синяя птица», , .

Биография 
Родился 14 ноября 1951 года в городе Балтийске Калининградской области. Детство Сергея прошло в Москве. Учился в средней школе № 6 города Балтийска, которую окончил в 1969 году.

С 1967 года был участником школьного ВИА «Шумящий тростник», в этом же году состоялось его первое публичное выступление в составе ансамбля. Концерт состоялся в Доме культуры военной гавани перед личным составом с кораблей Балтийского флота. Постоянно работал в городском Доме культуры города Балтийска с 1967 года по май 1970 года солистом группы. С 1971 года по 1977 год работал в Калининградской филармонии солистом ВИА «Атлантик»

Солист ВИА «Синяя птица» с 1977 по 1991 год. В его исполнении прозвучали песни «Хочешь, я стану дождиком», «Маленький гном», «Здравствуй, как ты живёшь?» «Марья», «В семь часов у Никитских ворот», «Детство», «Когда-нибудь», «Купи мне шарик».

В 1999 году Сергей Лёвкин вошёл в состав возрождённой «Синей птицы» под руководством Алексея Комарова, выступил в Самаре, где группа находилась до распада в 1991 году, но вскоре ушёл из коллектива, «не согласившись с новым уставом работы и быта». После 2002 года периодически привлекался к выступлениям в «Синей птице Сергея Дроздова».

Последние годы жизни выступал в Калининграде. Последний концерт Сергея Лёвкина состоялся 30 октября 2006 года. Сергей Лёвкин ушёл из жизни 4 ноября 2006 года.

Примечания 

Музыканты ВИА «Синяя птица»